Otway ist der Name folgender Personen:

 John Otway (* 1952), britischer Songtexter und Sänger
 Thomas Otway (1652–1685), englischer Dramatiker in der Zeit der Stuart-Restauration

Außerdem ist Otway ein geografischer Name aus Australien und bezeichnet unter anderem
 Cape Otway
 Great Otway National Park
 Colac Otway Shire
 Otway Ranges

Otway bezeichnet außerdem:
 Otway (Schiff): Ein 1909 in Dienst gestelltes britisches Passagierschiff; 1917 versenkt
 Otway-Massiv, Gebirgsmassiv in der Ross Dependency, Antarktika